|-
| 179001 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179002 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179003 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179004 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179005 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179006 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179007 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179008 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179009 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179010 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179011 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179012 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179013 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179014 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179015 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179016 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179017 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179018 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179019 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179020 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179021 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179022 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179023 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179024 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179025 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179026 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179027 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179028 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179029 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179030 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179031 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179032 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179033 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179034 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179035 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179036 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179037 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179038 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179039 - ||  || 9 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179040 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179041 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179042 - ||  || 18 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179043 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179044 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179045 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179046 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179047 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179048 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179049 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179050 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179051 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179052 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179053 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179054 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179055 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179056 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179057 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179058 - ||  || 18 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179059 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179060 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179061 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179062 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179063 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179064 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179065 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179066 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179067 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179068 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179069 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179070 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179071 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179072 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179073 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179074 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179075 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179076 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179077 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179078 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179079 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179080 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179081 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179082 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179083 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179084 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179085 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179086 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179087 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179088 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179089 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179090 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179091 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179092 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179093 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179094 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179095 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179096 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179097 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179098 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179099 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179100 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-